Toponímia:
 Cal Silvestre, edifici d'origen medieval al Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)
 Punta de Silvestre, muntanya entre els municipis de Flix i la Palma d'Ebre a la comarca de la Ribera Alta
 San Silvestre de Guzmán poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Costa Occidental 
 Encina de San Silvestre municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Personatges:
 Prenom:
 Silvestre I, papa entre 314 i 335 
 Silvestre II (Alvèrnia, ~938 - Roma, 1003), Papa 
 Silvestre III (Roma, 1000 – Sabina, 1063), Papa de l'Església Catòlica durant el 1045 
 Silvestre Garcia Escalona (Almonacid de Toledo, 1647 - Salamanca, 1729), Bisbe de Tortosa i de Salamanca 
 Silvestre Guzzolini (~1177, Osimo), sant per l'Església catòlica amb festivitat el 26 de novembre
 Silvestre Manuel Gonçalves Varela (Almada, 1985), futbolista portuguès que ocupa la posició de migcampista 
 Silvestre Revueltas (Santiago Papasquiaro, Victoria de Durango, 1899 - Ciutat de Mèxic, 1940), compositor, violinista i director mexicà.
 Silvestre Santaló (Albanyà, 1875 -1960) 
 Silvestre Tornassol, personatge de ficció de les aventures de Tintín 
 Silvestre Vélez de Escalante (segles XVIII-XIX), missioner franciscà 
 Silvestre Vilaplana i Barnés (Alcoi, 1969), escriptor valencià que ha conreat els gèneres de la poesia, la novel·la i la narrativa 
 El gat Silvestre, personatge de dibuixos animats dels estudis Warner Bros 
 Cognom:
 Adolfo Silvestre Gandia (Alcoi, 1913 – 1975), jugador semiprofessional de pilota valenciana 
 Charles Silvestre (Tula, 1889 - Belac, 1948), escriptor francès 
 Eladi Silvestre Graells (Sabadell), futbolista català dels anys 60 
 Gregorio Silvestre
 Horacio Silvestre Quiroga Forteza (Salto, 1878 — Buenos Aires, 1937), escriptor uruguaià 
 Miguel Ángel Silvestre (Castelló de la Plana, 1982), actor espanyol 
 Mikaël Silvestre (Chambray-lès-Tours, 1977), futbolista francès 
 Manuel Fernández Silvestre (Caney, Cuba, 1871 – 1921), militar espanyol 
 Maria Isabel Marín Silvestre (Barcelona, 1955), historiadora de l'art 
 Miscel·lània:
 Silvestre Malasang (2001), novel·la humorística d'Antoni Dalmases 
 Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, premi literari de novel·la catalana per a un públic infantil